Обязательные работы — вид административного наказания, которое заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. На Украине было введено Законом Украины от 24.09.2008 № 586-VI (ст. 301 КоАП Украины) и применяется с 16 ноября 2008 года. В Российской Федерации было введено Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ (ст. 3.13 КоАП РФ) и применяется с 1 января 2013 года. В других странах мира обязательные работы преимущественно рассматриваются как вид уголовного наказания или иных мер уголовно-правового характера, применяемых как альтернатива лишению свободы и не применяются за совершение деяний, не являющихся преступлениями.

В праве России

Особенности назначения 
Обязательные работы назначаются судьей. Обязательные работы устанавливаются на срок от 20 до 200 часов и отбываются не более четырёх часов в день.

Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.

Конституционно-правовой статус 
Соответствие Конституции РФ и нормам международного права введения обязательных работ в качестве административного наказания рассматривалось Конституционным Судом РФ. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э. В. Савенко» было принято следующее решение:

Признать взаимосвязанные положения пунктов 4, 7, 8, 9 и 10 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие обязательные работы в качестве вида административного наказания за нарушения, связанные с организацией либо проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования или организацией массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка:
 в той мере, в какой они не связаны с вторжением в имущественные права граждан, не предполагают лишение правонарушителя свободы и не являются недопустимым способом принуждения к труду, соответствующими Конституции Российской Федерации;
 в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования назначение данного вида административного наказания допускается не только в случае причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо при наступлении иных подобных последствий, но и при одном лишь формальном нарушении установленного порядка организации или проведения публичных мероприятий, не соответствующими Конституции Российской Федерации, её статьям 1 (часть 1), 19 (часть 1), 31, 37 (часть 2) и 55 (часть 3).
Федеральному законодателю надлежит — исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в том числе в настоящем Постановлении, — внести необходимые изменения в правовое регулирование административного наказания в виде обязательных работ.

Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений обязательные работы могут применяться в качестве административного наказания за предусмотренные статьями 20.2, 20.2.2 и 20.18 КоАП Российской Федерации административные правонарушения, только если они повлекли причинение вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо наступление иных подобных последствий.

Таким образом, хотя в целом Конституционный суд признал, что применение обязательных работ в качестве административного наказания не противоречит Конституции РФ и нормам международного права, им была ограничена сфера его применения: оно может назначаться только за правонарушения, связанные с причинением реального физического или материального ущерба.

Соответствие нормам международного права 
По мнению Конституционного Суда РФ, применение обязательных работ как административного наказания само по себе не противоречит международным актам, таким как Конвенция № 29 Международной организации труда
«Относительно принудительного или обязательного труда» и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (в толковании Постановления ЕСПЧ от 07.07.2011 по делу «Штуммер (Stummer) против Австрии»). Однако С. Е. Чаннов характеризует толкование, данное Конституционным судом как «недостаточно убедительное» в части соответствия Конвенции № 29 МОТ и как «крайне сомнительное» в части соответствия Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ещё более жёсткую позицию высказывает И. А. Клепицкий, который указывает, что соблюсти международно-правовые запреты при назначении общественно-полезных работ (даже в уголовном праве) можно только при условии получения предварительного добровольного согласия подсудимого на их осуществление (например, в качестве альтернативы применению более строгого вида наказания). Он отмечает, что «другие способы соблюсти запреты Конвенции и при этом использовать общественно полезные работы, которые являются эффективной альтернативой лишению свободы, европейским законодательствам и юридической практике неизвестны».

Примечания 

Административное право